Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 321 dans le monde.

 Route fédérale 321 en Allemagne
 Route 321 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 321 au Québec, Canada
 Route nationale 321 en France